

Presentación previa 
Austin Krajicek y Rajeev Ram eran ellos defensores del título, Rajeev Ram decidió no participar este año.

Santiago González y Mate Pavić ganaron el título tras derrotar en la final Sam Groth y Leander Paes.

Cabeza de serie

 ' Santiago González /  Mate Pavić (Campeones)
  Marcus Daniell /  Artem Sitak (Semifinales)

<ol start=3>
  Sam Groth /  Leander Paes ''(Finalistas)
  Dean O'Brien /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de León 2016